Петрешты, ж/д станция () — село и железнодорожная станция в Унгенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Петрешты и Меделены входит в состав коммуны Петрешты.

География 
Станция расположена на высоте 91 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, на станции Петрешть проживает 15 человек (7 мужчин, 8 женщин).

Этнический состав:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района